Microsoft Bing – motore di ricerca di Microsoft
 Bing – tipo di pane cinese
 Bing – racconto di Samuel Beckett
 Bing – serie animata
 Bing – azienda tedesca

Persone 
 Anine Bing – modella e cantante danese
 Carmella Bing – attrice pornografica statunitense
 Dave Bing – ex cestista e politico statunitense
 Gertrud Bing – storica dell'arte tedesca
 Herman Bing – attore tedesco
  Li Bing – allenatore ed ex calciatore cinese
 Samuel Bing  – critico d'arte tedesco naturalizzato francese
 Suzanne Bing – attrice, traduttrice e pedagogista francese
 Thomas Bing – fondista tedesco
 Tian Bing – wrestler cinese
 Wang Bing – regista cinese